Municipio de Hunter puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hunter (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Hunter (condado de Edgar, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Edgar.
 Municipio de Hunter (condado de Jackson, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Jackson.